Provincia de Darfur del Nord o Darfur Septentrional, vegeu Darfur
 Estat de Darfur del Nord o Darfur Septentrional, vegeu Shamal Darfur